Gunnersdorf ist der Name folgender Orte:

 Gunnersdorf (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Gunnersdorf (Gemeinde Perschling), Katastralgemeinde von Perschling (ehemals Weißenkirchen an der Perschling), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gunnersdorf (Gemeinde Aschbach), Katastralgemeinde von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gunnersdorf (Gemeinde Lasberg), Ortschaft der Gemeinde Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gunersdorf